ZGN steht für:
 Zeitungsgruppe Nord

zgn steht für:
 Guibian Zhuang (ISO-639-3-Code), Dialekt der Sprachgruppe Zhuang (Sprache) der Ethnie Zhuang in der Volksrepublik China

Abkürzung